Тантри́ческий секс, или неотантра, — современные западные вариации на тему тантрических практик, основное содержание которых — интимная близость. Как правило, включают методы нью-эйдж и интерпретации традиционных индийских и буддистских тантрических учений. Основное различие традиционной тантры и неотантры в том, что первая использует секс и отношения в качестве одного из методов для достижения просветления, а вторую чаще используют для придания разнообразия сексуальной жизни.

Отграничение от смежных учений 
Близкими учениями являются современные даосские сексуальные практики и кундалини-йога. Различия состоят прежде всего в конкретных практических методиках и техниках, а не в идеях. В современных даосских сексуальных практиках не развит ритуализм и мистицизм, тантра, напротив, тщательно разрабатывает на религиозной основе ритуалы (посвящения, заклинания, мантры) и мистический ритуализм (пантеон божественных существ — боги и богини, Бодхисатвы и демоны). Кундалини-йога, как самостоятельная единица, возникла сравнительно недавно, до этого являлась неотъемлемой частью тантра-йоги.

История 
Происхождение тантрических сексуальных практик правильно прослеживать не от Вед или от индуизма, а от индийских доведических первобытных племён.

В современную эпоху интерес к тантре возник как протест против традиционной религии, которая считает, что отказ от сексуальности необходим для просветления. Наука тантры напротив утверждает, что сексуальность можно и нужно перенаправить от падения человеческого существа к животным инстинктам — употребления наслаждений жизни только для себя самого, до высот божественной духовности — посвящения всех своих мыслей и действий осознанному служению другим людям и божественному.

Особенности тантрического секса 
 Восприятие секса как практики самосовершенствования.
 Восприятие партнера как воплощённого божества.
 Восприятие любой позы как йогической асаны.
 Медлительность, обеспечивающая длительность и постепенное освоение в новых, более «высоких» энергетических состояниях.
 Утончение и эстетизация наслаждений.
 Осознанность каждого мгновения, с целью «впитывания» сознанием энергии, высвобождаемой в процессе.
 Не всегда предполагает обычную завершённость, такую как оргазм, но предполагает «бесконечный рост» сознания.

Тенденции профанации тантрического секса в современном обществе 
Так как в неотантре сексуальность является допустимой, более того, сексуальные энергии пробуждаются и активно используются для саморазвития, то слова тантра, тантрический, как имеющие духовную коннотацию, могут быть использованы в качестве «благородных синонимов», заменяющих «секс, сексуальный». И тантрическим сексом могут именовать обычный секс, но с индийской или тибетской атрибутикой. Например, организованный в коммерческих целях «групповой секс» могут красиво назвать «Семинар по тантрическому сексу».

Отвечая на вопрос о профанациях Тантрического секса, Ошо говорил:
Медитация должна быть на самом первом месте, потому что она трансформирует энергию, но она стала второстепенной. И много людей, которые были сексуально извращены и подавлены, присоединились к школе Тантры. Они не интересовались трансформацией, они были только заинтересованы избавиться от своей подавленности; они интересовались только сексом… На группе им разрешают делать все, что они захотят, поэтому они избавятся от подавленностей, и почувствуют себя освобожденными и легкими. Но это не было опытом Тантры — это было просто сексуальная оргия… Только после глубокой медитации следует разрешить им познакомиться с переживанием Тантры.

Критика 
Доктор философии, получивший степень в Гарварде в 1965 году, ученик Абрахама Маслоу, Гюнтер Вейл критикует тантрический секс за недоступность для западного современного человека: «Мы слышим о чудесных и экстатических свойствах инспирированных тантрой сексуальных отношений. Но в чём заключается истинный смысл эзотерической сексуальности и где можно найти реальные знания и практические инструкции в этих изданиях? Как можно реально применять эти ритуалы в той форме, которая применима в обычной жизни и в обычных сексуальных отношениях?» «Для того чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно точно понимать эзотерическую сексуальность как учение о сексуальной энергии нашего тела и контроле за нею при незначительной связи с внешними ритуалами культуры или вообще без такой связи. Кроме того, нам нужны практические методы, которые могли бы быть поняты западным умом и применены к современной жизни».

Даосский учитель Мантек Чиа критикует тантрический секс с позиций даосизма. По его словам, индийская тантрическая традиция задерживает пиковый момент оргазма, но затем допускает точку невозврата (с потерей энергии), даосские сексуальные практики, подобно превращению воды в пар и управлению турбинами электростанций, направляют энергию оргазма на преобразование организма.

Литература 
 Дуглас, Н., . Сексуальные секреты Тантры. 1979, 2000.
 
 Pokras S., TallTrees J. Awakening The Sacred Gate to Supreme Bliss: Tantric G-Spot Orgasm & Female Ejaculation. — Tantra At Tahoe, 2003.— 309 p.— ISBN 0-9721913-1-3. — URL: http://issuu.com/kingmehrdad/docs/tantric-g-spot-orgasm
 
 Кришнамачарья К.Э. Ведическая психология. Медитации для тренировки ума. — М. Амрита, 2012.-128 стр. — ISBN 978-5-413-00806-5
 Кришнамачарья К.Э. Ведическая астрология. М. Амрита, 2012.-280 стр.
 Свами Сатьянанда Сарасвати.,ТАНТРА: Традиционная символика; Путь неотантрической йоги. — Ника-Центр, 2003. — 200 р. — ISBN 966-521-205-2
 Свами Сатьянанда Сарасвати., Древние тантрические техники йоги и крийи. Систематический курс. Минск- Ведантамала- 2007—712 стр. http://advaita.fatal.ru/Books/drev-tantr-tech1.zip
 Свами Сатьянанда Сарасвати., Древние тантрические техники йоги и крийи. Продвинутый курс. Т. 2 — М. Издательство Кравчука , 2005. — 688 стр. — ISBN 5-901518-20-9 http://advaita.fatal.ru/Books/drev-tantr-tech2.zip
 Свами Сатьянанда Сарасвати., Древние тантрические техники йоги и крийи. Мастер-курс. том 3.- М. 2005 г. — 528стр. — ISBN 5-901518-27-6 http://advaita.fatal.ru/Books/drev-tantr-tech3.zip
 Л. И. Тетерников. Тантра. Исцеление души и тела .
 Л. И. Тетерников. Тантра. Искусство любить.

См. также 
 Сексуальная магия
 Майтхуна
 Тантрический массаж
 Управление оргазмом
 Даосские сексуальные практики
 Расширенный оргазм

Примечания

Ссылки 
 Тантрическая позиция Яб-Юм (видео)
 Тайна эротической вселенной в новой книге о тантре // «Частный корреспондент», 24 ноября 2008 года
 Тантрический платонизм
 Расширенная статья о принципах тантрического секса

Сексуальные ритуалы
Тантра
Йога
Практики Нью-эйдж
Эзотерические практики